Светлана Григорьевна Фомины́х (1940—2009) — советский и украинский хоровой дирижёр.  Заслуженный работник культуры Украинской ССР (1987).

Биография 
Родилась 11 марта 1940 года в Калинине (ныне Тверь). После окончания средней школы в 1959 году поступила на вокальное отделение Калининского музыкального училища. Впоследствии перешла на дирижёрский факультет и стала руководить хором Калининской Академии ПВО.

В 1963 — 1967 годах работала преподавателем сольфеджио, в 1967—1970 годах — завучем в музыкальной школе села Бологое (Калининская область).

В 1964—1969 годах заочно училась в Московском институте культуры на факультете хорового дирижирования.

С 1970 года — в Николаеве. Работала преподавателем Николаевского культпросветучилища, возглавляла детский хор при Доме культуры имени 40-летия Октября. С 1975 года — руководитель женского академического хора училища культуры и ОНМЦ. Коллектив — лауреат многих международных конкурсов.

Трагически погибла 14 октября 2009 года под колесами грузовика, идя на репетицию.

Награды и премии 
 Заслуженный работник культуры УССР (1987)
 Государственная премия имени Т. Г. Шевченко (1993) — за концертные программы последних лет и распространение современной украинской хоровой музыки
 Премия имени Николая Аркаса (1994) в номинации «За высокое профессиональное мастерство».
 Знак почётного отличия Министерства культуры и искусств Украины («За достижения в развитии культуры и искусств» 2004).
 орден «За заслуги» трех степеней (1 степени — 29 октября 2009 — посмертно).
 Звание «Горожанин года» (Николаев) в 1996 года. 
 Победитель областного конкурса «Наши достижения» (2001), посвящённого 10-летию Независимости Украины в номинации «За достижения в развитии народного художественного творчества».

Имя С. Г. Фоминых присвоено Николаевскому женскому академическому хору, который основала и которым 34 года она бессменно руководила.

Литература 
 Музика — пісня, ім’я якої — хор Світлани Фоміних // Миколаївське державне вище училище культури : 50 років служіння культурі. 1954—2004 рр. : збірник нарисів і спогадів. — Миколаїв: Іліон, 2004. — С. 34 — 39.
 Творчі колективи Миколаївщини. Академічний жіночий хор Миколаївського державного вищого училища культури і Миколаївської обласної філармонії // Хто є хто на Миколаївщині: видатні земляки. — К., 2005. — С. 138.
 Фоміних Світлана Григорівна // Лауреати обласної премії ім. Миколи Аркаса: альманах. — 2-е вид., доп. — Миколаїв, 2006. — С.84.
 Фоміних Світлана Григорівна // Шевченківські лауреати, 1962—2001: енцикл. довідник. — К., 2001. — С. 579—580.
 Фоминых Светлана Григорьевна // Николаевцы. 1789—1999: энцикл. словарь. — Николаев, 1999. — С. 338.
 Фоминых Светлана Григорьевна // Человек года. Горожанин года (1996—2010): библиогр. справочник. — 12-е изд., доп. — Николаев, 2011. — С. 129—130.
 Фоміних Світлана Григорівна // Жінки України.-К., 2002.-С.472.

Источники 
 Енциклопедичний словник «Миколаївці, 1789—1999 р.р.», м. Миколаїв, «Можливості Кіммерії», 1999;
 Людина року, Городянин року (1996—2002). Бібліографічний довідник, Видання 5-е, доповнене. Миколаїв, «Можливості Кіммерії», 2003
 Фоміних Світлана Григорівна. Біографія на сайті Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені В. О. Лягіна

Примечания

Ссылки 
 Хормейстер // Николаевская областная интернет-газета «Новости N», 15.10.2009
 Газета «Южная правда» Живой многоголосый памятник.
 Человек Года. Фоминых С. Г. // Nikportal.net

Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Заслуженные работники культуры Украинской ССР
Выпускники дирижёрско-хорового отделения Московского государственного института культуры
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов